Luschan bezeichnet

die Gemeinde Lužany u Přeštic, Okres Plzeň-jih, Tschechien
die Gemeinde Lužany nad Trotinou, Okres Hradec Králové, Tschechien
das Schloss Lužany
einen Familiennamen
Felix von Luschan (1854–1924), Arzt und Anthropologe